Э́шли Си́ппала (; урождённая Э́шли Миха́рия, ; 21 января 1987, Тандер-Бей, Онтарио, Канада) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : серебро (, ), бронза ().
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: бронза (2021).
 Команда «всех звёзд» () чемпионата Канады среди женщин: .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 8 лет.

Замужем, муж Брайан Сиппала (). Дочь Эва (, род. 2016).

Работает техником-лаборантом в медицинском центре :en:Thunder Bay Regional Health Sciences Centre.

Примечания

Ссылки 
 Ashley Sippala - Curling Canada Stats Archive

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады